Dmytro Iwanenko
 Wiktor Iwanenko

Zobacz też 
 Iwanienko